Athoinae — подсемейство жуков из семейства жуков-щелкунов.

Систематика 
 Подсемейство: Agrypninae
 Триба: Ctenicerini 
 Рода: Liotrichus - Corymbitodes - Ctenicera - Orithales - Actenicerus - Anthracalaus - Eanus - Poemnites - Asymphus - Metanomus - Calamboganus - Calambus - Hypoganus - Aganohypoganus - Hypoganomorphus - Prosternon - Anostirus - Pseudanostirus - Paraphotistus - Neopristilophus - Selatosomus - Aplotarsus - Aphileus - Hapatesus - Toorongus - Elatichrosis - Lingana - Perissarthron - Paraoedostethus - Zeaglophus - Chrostus - Amychus - Psorochroa - Oxylasma - Parinus - Luzonicus - Caleodinus - Itodacnus - Dacnitus
 Триба: Athoini
 Рода: Athous — Denticollis - Hemicrepidius - Limonius

Примечания

Ссылки 
 www.zin.ru (PDF)

Щелкуны